Daimler може означати:

 Daimler AG, німецький виробник автомобільних, колишній Daimler Chrysler
 Daimler-Benz, колишній німецький автовиробник і попередник DaimlerChrysler
 Daimler-Motoren-Gesellschaft, колишній німецький автовиробник Daimler-Benz і попередник марки автомобіля Mercedes-Benz
 Daimler Motor Company, британський виробник автомобілів
 Steyr Daimler Puch, австрійські компанії в металургійній промисловості, колишніх Austro-Daimler